MGAT4A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 535 амінокислот, а молекулярна маса — 61 544.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки